Дуб'яга, Дубяга — українське прізвище.

 Іван Дуб'яга — полковник Зіньківський (1668).
 Дубяга Іван Романович — контр-адмірал, Герой СРСР.
 Дубяга Станіслав Вікторович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.